Sistema autônomo pode referir-se a:

 Sistema autônomo (matemática) - sistema de equações diferenciais ordinárias que não depende nas variáveis independentes.
 Sistema autônomo (Internet) - coleção de redes IP e roteadores sob controle de uma entidade.

Desambiguação